У́лица Росси́и — название улиц в нескольких городах мира:

 Улица России — улица в Биаррице.
 Улица России — улица в Брюсселе.
 Улица России (Avenue de Russie) — улица в Каннах.
 Улица России — улица в Ницце.
 Улица России — улица в Тунисе.

См. также